Цезарь — древнеримский когномен (прозвище) означало «пышноволосый», латинская форма мужского имени, распространённого в странах с языками романской группы. Итальянская транскрипция имени — «Чéзаре», французская — «Сезар», испанская — «Сесар», немецкая — «Кайзер», русская — «царь», «кесарь».

 Цезарь — титул правителей в Древнем Риме.
 Гай Юлий Цезарь — полководец, римский диктатор.
 «Юлий Цезарь» — трагедия У. Шекспира (1599).
 Салат «Цезарь» — блюдо американского повара Цезаря (Чезаре) Кардини.
 «Цезарь» — алкогольный коктейль.
 Цезарь — кличка собаки, принадлежавшей королю Великобритании и Ирландии Эдуарду VII.

Кинематограф 
 «Цезарь» — американский фильм 2015 года, режиссёр Тьяго Мескита.
 «Цезарь» — кинотеатр в Алма-Ате.

Литературные персонажи 
 Цезарь (механический мул) — персонаж сказок А. М. Волкова о Волшебной стране.

См. также 
 
 
 
 
 
 Цесарка